Negulescu ist der Familienname folgender Personen:

 Demetru Negulescu (1875–1950), rumänischer Jurist und Diplomat sowie Richter am Ständigen Internationalen Gerichtshof (1931–1945)
Paul Negulescu (* 1962), US-amerikanischer Pharmakologe und Biologe
 Radu Negulescu (* 1941), rumänischer Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Negulesco